Heidner ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Heidner (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Hans-Hermann Heidner (* 1957), deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof
 Heinrich Heidner (1876–1974), deutscher Maler
 Konrad Heidner (* 1939), deutscher Fußballspieler